Nico Robin (ニコ・ロビン, Niko Robin) es un personaje ficticio de la serie manga One Piece. Es la séptima integrante de la tripulación de los Piratas de Sombrero de Paja, teniendo el puesto de arqueóloga, y fue anteriormente la Vice-Presidenta de la organización criminal Baroque Works. Comió una Fruta del Diablo del tipo Paramecia, la Fruta Flor Flor, la cual le permite hacer florecer extremidades de su cuerpo en otras superficies. Es originaria del West Blue. Su sueño es conocer la verdadera historia del mundo investigando en los Poneglyphs.

Apariencia 
Nico Robin es una mujer alta y bastante atractiva, su color de piel es morena, también posee un cabello negro. Le gusta usar ropa llamativa como escotes y minifaldas de colores claros. Su vestuario es al igual que el de Nami, aleatorio, aunque el de Robin suele ser más colorido. Durante las primeras Sagas, y como Miss All Sunday, su vestuario estaba acompañado de un sombrero vaquero. Aunque en algunas Sagas lo descontinúa, se le suele ver usándolo. También tiene un extraordinario parecido con su madre, Nico Olvia, con la excepción del color y estilo de su cabello, además de tener un tono ligeramente más oscuro de piel que ella. Antes del salto temporal llevaba el pelo corto y con un flequillo, tras el salto temporal lo lleva largo y sin flequillo.

En el anime, el tono de la piel de Robin es un poco más oscuro en comparación con el manga, dónde es más ligero. Tras el salto temporal en el anime su tono de piel cambia a uno más claro para ser más fiel al diseño del manga. Otro cambio en ambos medios es que en el manga sus ojos son marrones, mientras que en el anime son azules (aunque en otros medios relacionados con el anime son marrones, como es el caso de las perlículas One Piece Film: Strong World y One Piece Film: Z.

Según Eiichirō Oda, Sanji alguna vez hizo las medidas de Nico Robin, dando por resultado 103-60-90 y  de estatura.

Relaciones

Tripulación 
Hasta la saga de Enies Lobby, Robin se distanciaba mucho de otras personas, incluso sus amigos, pues sabía que tendría que dejarlos atrás tarde o temprano. Esa es la razón por la cual rara vez se dirigía a sus compañeros por sus nombres, sino que usaba apodos como "Espadachín" a Zoro, "Navegante" a Nami, "Nariz-larga a Usopp, "Cocinero" a Sanji, "Doctor" a Chopper y "Carpintero" a Franky. Al principio solo llamaba por sus nombres (en ocasiones) a Luffy y Crocodile. En ocasiones contadas, llamaba a Luffy, "Capitán" y a personas que no pertenecen a su tripulación también los llama por apodos (como a Brook antes de que se uniera a la banda).

Con el tiempo, Robin se volvió más cercana a sus compañeros y comenzó a sentirse parte de ellos, incluso ha dicho que se preocupa más por ellos que por el resto del mundo. Luego de ver cuán lejos ellos estaban dispuestos a llegar para salvarla, Robin comenzó a tomar la confianza para llamarles por sus nombres a Luffy, Nami, Usopp, Chopper, Franky y Brook hasta ahora. Robin está muy contenta por el hecho de que Luffy la aceptó en su tripulación (y mucho más después de la batalla de Ennies Lobby), y es significativamente más paciente con él y su impulsiva personalidad en comparación con algunos de los demás Sombrero de Paja. Nami es su amiga más cercana y pasa mucho tiempo con ella, al tanto que ellas se ven como hermanas. Sanji constantemente coquetea con las dos, cosa que no parece importarle. El cocinero fue el único miembro (aparte de Luffy) que la aceptó inmediatamente a la tripulación. Ella y Chopper se quieren mucho, teniendo una relación madre-hijo, y tienen en común que ambos fueron marginados y han tenido una vida triste y solitaria. Usopp y Franky la protegen si es necesario sin dudarlo, aunque no es que lo necesite realmente. Zoro inicialmente desconfiaba de Robin, pero con el tiempo ha cambiado y está dispuesto a pelear por ella si está en peligro, aunque suele negar su afecto hacia ella y suele insultarla mediante indirectas, llegando a pelearse con Sanji y Chopper por esto.

Amigos 
El Profesor Clover le permitió convertirse en arqueóloga, y fue su investigación sobre los Poneglyphs lo que motivó a Robin en el estudio de la Verdadera Historia. Al igual que Clover, los demás arqueólogos en la biblioteca del Árbol del Conocimiento la consideraban de la familia. Ellos fueron los únicos amigos que conoció en su vida aparte de los Sombrero de Paja, pues los demás niños la odiaban y le temían por sus habilidades de la Fruta del Diablo. Los arqueólogos advirtieron a Robin que el estudio de los Poneglyphs era un delito y le prohibieron investigarlos, pero ella siguió espiándolos mediante sus poderes.

Aparte de los arqueólogos, Jaguar D. Saul ocupa un lugar importante en su corazón por haberle salvado la vida sacrificándose a sí mismo y por llenarla de esperanzas de que algún día conocería verdaderos amigos, cosa que consiguió al conocer a los Sombrero de Paja y siendo miembro de su tripulación.

Enemigos 
Durante el tiempo que estuvo trabajando para Baroque Works, Robin se volvió enemiga de aquellos que intentaban salvar el reino de Arabasta de la conspiración de Crocodile, especialmente de Nefertari Vivi y de los Piratas de Sombrero de Paja. El resultado fue que muchos de los Sombrero de Paja sospechaban de sus intenciones al querer unirse a la tripulación, hasta que ella se ganó su confianza. Vivi actualmente sabe que Luffy tiene a Nico Robin en su tripulación, pero ella decide aceptarlo porque sabe que Luffy tiene una razón para tenerla en su tripulación.

La amenaza mayor de Robin ha sido siempre el Gobierno Mundial, pues desde que tenía ocho años ellos la han perseguido despiadadamente por saber leer Phoneglyphs. Aparte del Gobierno, Robin ha hecho numerosos enemigos en el pasado debido a sus constantes traiciones, el más peligroso de ellos siendo su antiguo superior Sir Crocodile, quien intentó acabar con ella tras no necesitarla más. A donde quiera que iba, era incapaz de encontrar felicidad y constantemente se marchaba, y cuando las personas que estaban con ella se daban cuenta de que era una amenaza para ellos también se volvían contra ella, con la notable excepción de Crocodile quien accedió a protegerla a cambio de que le ayudara a encontrar el arma Plutón.

Familia 
Su madre Nico Olvia estaba orgullosa de ella, e impresionada de que Robin pudiera leer Poneglyphs tan joven. Su único arrepentimiento fue que había sido incapaz de pasar su tiempo con su hija. Olvia muere durante el Buster Call de Ohara.

Robin fue criada por su tío materno, Oran, y la esposa de este, Roji, a la cual le disgustaba Robin y la maltrató desde el momento en que entró a su casa, considerándola una esclava. Su tío y su prima nunca son vistos interactuando con Robin, aunque Oran defiende a Robin de su esposa, pero no se ve ninguna otra muestra de afecto entre ellos.

El padre de Robin tampoco es conocido. Todos los familiares de Robin (excepto su padre, quien había muerto años antes) murieron durante la Buster Call de Ohara.

Habilidades 
Cuando Nico Robin era muy pequeña, se comió una Fruta del Diablo: la Fruta Flor Flor, la cual le da la habilidad de hacer florecer partes de su cuerpo donde quiera. Robin utiliza esta habilidad para realizar todo tipo de actividades e incluso para atacar. La mayoría de las veces crea brazos y manos, pero también puede crear orejas para escuchar conversaciones a gran distancia, piernas para elevarse a sí misma o a sus amigos y ojos para ver cosas lejanas.

Sus ataques suelen llevar nombres que combinan el español, el francés y el inglés, y cada idioma se usa para definir algo; el español es para el número o parte del cuerpo, el francés es para decir flor (fleur), y el inglés es para la acción que se ejecuta (si es que ejecuta alguna). Ejemplo: Treinta Fleur Clutch, Nueve Fleur Twist, Cien Fleur Delphinium, Ojos Fleur y Oreja Fleurs entre otras técnicas. Hasta el momento, la más poderosa que ha mostrado es Clutch, con la cual atrapa al enemigo con un número variable de brazos, inmovilizándole con varios de ellos, mientras que con el resto desnuca o rompe la espalda al enemigo tirando de él hacia atrás. Con este ataque lisió brutalmente a Spandam y dejó en terribles condiciones a Pell, el guerrero más fuerte del reino de Arabasta.

A pesar de ser uno de los miembros más poderosos de los Sombrero de Paja, Nico Robin se ha convertido prácticamente en un personaje de apoyo durante los combates y ha mostrado su verdadera fuerza en contadas ocasiones, aunque en ellas deja clara su superioridad en combate ya que su especialidad según ella es el asesinato. Al igual que Zoro, suele matar o dejar en muy malas condiciones a sus adversarios. Robin se ha enfrentado en Arabasta al guerrero más poderoso del país, Pell; a la teniente Tashigui y a varios marines. Más tarde se la ha visto enfrentándose en Skypiea a Yama, uno de los guerreros más poderosos del Dios Enel, y también derrotó con facilidad a un gran número de marines y al débil líder del CP9, Spandam en la huida de Enies Lobby. Todos estos enemigos fueron derrotados con una facilidad abrumadora. En Thriller Bark derrotó al zombi Victoria Cindry, y a Oars junto con todos los sombrero de paja, ayudando a Brook y a Luffy a subir a la parte más alta del mástil de Thriller Bark con su pierna fleur.

A pesar de sus victorias, ha sufrido derrotas, y las únicas que se conocen son por tres usuarios de fruta logia: Crocodile, Enel y Aokiji. Hay que añadir que a Luffy le costó tres asaltos acabar con el Guerrero del Mar, que ni siquiera él logró derrotar al Almirante y que todos sucumbieron ante Enel salvo Luffy, quien le ganó porque él es de goma, la cual no conduce la electricidad.

Robin también es una excelente arqueóloga con un vasto conocimiento de historia y culturas. Es de las pocas personas que pueden leer el lenguaje cifrado de los Poneglyphs, los cuales contienen la historia antigua. Adquirió la mayoría de sus conocimientos durante sus investigaciones en la biblioteca de Ohara. Aparte del saber histórico, tiene un gran conocimiento de muchas de las más grandes figuras en el mundo como Shanks el Pelirrojo, Monkey D. Dragon, o Gecko Moria.

Al ser un estilo de combate basado en apresar y reducir al enemigo, para provocarles daño tiene que retorcerles los huesos, aunque también puede lanzarles o golpearles contra el suelo o cualquier objeto cercano.

Es muy inteligente ya que estuvo 20 años huyendo en solitario de los Marines.

Historia

Pasado 
Nació en Ohara, una isla en West Blue, venida de una familia de arqueólogos. Su madre, Nico Olvia, dejó a Robin a los dos años para ir al mar a buscar la "Verdadera Historia"; la dejó al cuidado de su cuñada, mujer de su hermano: Roji. Roji fue negligente y abusó de Robin, dejándole muy en claro una y otra vez que no era querida en la familia, y la trató como a una Cenicienta. Ella siempre se quedaba esperando alguna señal de cariño, y nunca era invitada a una fiesta o gozaba de algún privilegio. Su habilidad con la fruta del diablo (la cual hasta el momento no se ha revelado como fue que la comió) asustaba y disgustaba a las personas, haciendo que muchos de los niños se burlaran de ella. Los adultos no la ayudaban, incluso les decían a sus hijos que siguieran burlándose de ella y que si ella les hacía algún daño con su habilidad se las hicieran saber, aun si ellos fueran la que la provocaran. Los únicos amigos que ella tuvo fueron los estudiantes conocidos como "El árbol de la Omnisciencia", a cargo del Profesor Clover, un arqueólogo de un laboratorio de Ohara y buen amigo de Olvia.

A la temprana edad de 8 años, Robin pasó un examen de arqueología y fue invitada a formar parte del "Árbol del conocimiento". Sin embargo cuando anunció que se integraba al grupo para conocer  "La historia verdadera", los arqueólogos la reprimieron y le dijeron que estudiar La Verdadera Historia era prohibido y castigable en la ley. Robin reveló que había usado sus habilidades de la fruta para espiar a los arqueólogos y que por eso, sabía que ellos estudiaban, secretamente, sobre la Historia Verdadera en una base del "Árbol de la Omnisciencia". Eso aterrorizó a los arqueólogos y provocó que el profesor Clover la regañara severamente, advirtiéndole que si volvía a espiar a los arqueólogos o si se atrevía a decirle a alguien sobre la Verdadera Historia, la expulsarían para siempre del Árbol del conocimiento. Aunque realmente Clover lo que quería era no inmiscuir a una pequeña niña de 8 años en un crimen muy fuerte. Además Clover no quería revelarle que hacía unos pocos días, su madre había sido capturada por la marina.

Jaguar D. Saul y la Buster Call de Ohara 

Robin corrió llorando hasta llegar a la parte norte de Ohara, en este lugar conoció al gigante Jaguar D. Saul, quien se encontraba en la orilla del mar, aparentemente naufragado. Los dos se hicieron amigos de inmediato y Robin continuó visitándolo durante los siguientes cuatro días. Saul siempre le explicó varias cosas de la vida, como por ejemplo el reír, que hace que las personas se sientan mejor, para esto le enseñó su peculiar risa "dereshi". Al cuarto día, Saul iba a partir, decidió quedarse un poco más y Robin le reveló el nombre de su madre: Olvia. Cuando Saul escuchó este nombre se sorprendió y comprendió que estaba en Ohara. Le reveló a Robin una realidad aterradora: la marina estaba preparando un ataque a Ohara con la intención de eliminar a los eruditos de ese país, la Buster Call. Le reveló que probablemente su madre también había regresado a Ohara. Sabiendo esto Robin corrió de regreso al pueblo...

Nico Olvia había escapado recientemente de un barco de la marina y había llegado a Ohara (gracias a los esfuerzos de Saulo). Cuando llegó informó que los marinos venían a asesinar a todos los arqueólogos y que incluso Roji estaba en peligro. También les informó que los marinos fueron capaces de descifrar lo que estaba pasando en Ohara, que esta era la base de todos los arqueólogos gracias a las posesiones que habían dejado 33 de ellos en el barco, que a la única que apresaron fue a ella, y que gracias a eso se dirigían a Ohara, aparentemente con la intención de matar a todos los arqueólogos. Sin embargo, éstos rechazaron la idea de dejar Ohara; desearon cuidar del árbol y por la investigación por la cual habían trabajado tanto. Cuando se la avisó a Olvia acerca de la llegada del Cipher Pol 9 (el CP9 de aquella época liderada por Spandine, padre de Spandam), Olvia corrió hacia el árbol de la Omnisciencia, pasando cerca de su hija sin que lo notara.

Robin llegó al árbol de la Omnisciencia, y le preguntó a Clover del paradero de su madre. Al ser una mujer buscada, Olvia había decidido cortar todo rastro que la conectara con su hija, para que no asociaran a Robin con una criminal. Haciendo lo que Olvia quería, Clover le negó la información del paradero de Olvia a Robin (el cual era la isla en ese momento), pero Robin se mostró escéptica. Clover intentó rápidamente cambiar la conversación, e intentó hacer todo lo posible para que Robin huyera de ese lugar, ya que los miembros del CP9 estaban muy cerca y si descubrían que Robin era una arqueóloga; la arrestarían. Sin embargo, Robin se rehusó y el CP9 llegó al árbol para encontrar información acerca de los Poneglyphs.

Afuera del Árbol, los agentes les advirtieron a todos los habitantes de Ohara que evacueran, a menos que quisieran morir. Olvia intentó enfrentar a Spandine, pero fue rápidamente dominada por la increíble fuerza de sus agentes.

Mientras tanto, en el árbol, todos los arqueólogos habían sido arrestados y llevados afuera de él. Clover le rogó a Robin escapar de Ohara, pero Robin se negó. Spandine llegó con una gravemente herida Olvia, cuando esta escuchó el nombre de Robin, inmediatamente la reconoció. Justo después se escuchó una gran explosión, el CP9 encontró el Poneglyph. Con esto Spandine sentenció a todos los arqueólogos a muerte. Robin, sin comprender, preguntó por qué estaba prohibido aprender la Verdadera Historia, a lo que Spandine le contestó que se debía que los arqueólogos encontraran información acerca de las armas ancestrales, tan poderosas como para volar islas enteras de un disparo; con lo cual habrían superado en poder al gobierno mundial.

Una vez tomada la isla, los hombres del gobierno reúnen a Olvia con el resto de los eruditos en un mismo lugar, frente al Árbol del Conocimiento. Pero Clover pide una última voluntad, si todos han de morir igualmente, le gustaría mostrar primero al Gorousei el fruto de su estudio.

Según el estudio realizado por Clover y el resto de eruditos de Ohara, los Poneglyphs fueron creados por una antigua civilización que gravaba su mensaje en irrompibles runas de piedra que esparcían por todo el mundo. Según esta teoría lo hacían porque tenían un enemigo y lo hacían de este modo para que ese enemigo no destruyese su mensaje. Curiosamente con el final del "vacío en la historia" se formó el Gobierno Mundial, por lo tanto si el enemigo de aquella gente era el actual Gobierno Mundial, esos 100 años perdidos en la historia relatan algo que el Gobierno Mundial quiere ocultar. Según relatan los Poneglyphs, en aquella época existía una gigantesca nación, un reino, muy poderoso que fue eliminado por la unión de varias naciones, las que más tarde pasarían a llamarse "Gobierno Mundial". Este gobierno más que prevenir la resurrección de las armas quiere eliminar los ideales que representaba aquella nación, que es lo que más teme. Justo después de explicar todo esto Clover se disponía a revelar el nombre de aquella nación, momento en el que el Gorousei ordenó su eliminación junto al resto de eruditos, antes de que pudiera concluir.

Finalmente, Olvia le pidió a Jaguar D. Saul que salvara a Robin, a lo que este accedió. Olvia le dejó un último mensaje a Robin de que se cuidara y viviera fuertemente.

El Sacrificio de Saul 

Por orden del Gorosei, Spandine activó la Buster Call contra Ohara, lo que más temía Saul estaba a punto de hacerse realidad, los barcos de la marina que se mantenían a la espera empezarían el ataque. El bombardeo de la isla había comenzado, momento en el que Robin por fin se da cuenta de que esa extraña mujer capturado por el CP9 era su madre, Olvia. Robin le gritó emocionada, contándole su progreso, por fin se había hecho una arqueóloga, ahora podrían estar al fin juntas… pero Olvia no podía admitir que era su madre, eso supondría la muerte de ambas. El bombardeo ya era a gran escala, para sorpresa incluso de los hombres del gobierno estaba llegando a todas partes de la isla. Todos evacuarían la isla con la excepción de los eruditos, quienes morirían en el bombardeo. Robin y Olvia se quedaron solas entre las llamas, los eruditos trataban de salvar los libros como podían y los agentes de gobierno de salvar su propio trasero, este fue el momento en el que madre e hija se pudieron abrazar al fin.

Saul interumpiría este enternecedor momento para salvar a Robin, resulta que Saul es un Vice Almirante de la Marina, el mismo que capturó a Olvia pero desertó llevándosela por negarse a participar en la Buster Call. Saul protegió como pudo a Robin, enfrentándose a la flota de la Buster Call, incluso al Vicealmirante Kuzan, quien más tarde sería conocido como Almirante Aokiji. Mientras Saul y Kuzan luchan, contemplan atónitos cómo el Vicealmirante Sakazuki, futuro Almirante Akainu, ordena disparar contra el barco de evacuación al que intentaba llevar a Robin.

En ese momento Saul pierde los papeles, incapaz de creer el tipo de justicia que está llevando a cabo sus compañeros. Pero es inútil, Saul es derrotado por Kuzan y congelado, aunque sus últimas palabras siempre quedaran en Robin:

Mientras tanto el final de una estirpe de eruditos también llegaba a su fin… Clover, Olvia y el resto de arqueólogos, luchaban por salvar los libros mientras la estructura se les venía encima.

Una última sorpresa le espera a Robin, Kuzan estaba dispuesto a dejarla escapar, con la promesa de que seguiría vigilándola y si algún día llegase a convertirse en una amenaza él sería el primero en venir a capturarla.

Robin abandonó una Ohara cubierta por las llamas sobre una chalupa facilitada por Kuzan y siguiendo un camino de hielo que la había marcado. Por mucho que intentó reprimir su dolor riendo con la peculiar risa de Saul, Dereshi, no fue capaz de evitar echarse a llorar…

A partir de aquí, se ofrecerían 79.000.000 de Berries por su cabeza. Con la excusa de acusarla de hundir 6 buques ,los cuales, en realidad, fueron destruidos por Saul.Por esto sería perseguida de por vida

Vida de Robin 

Esta parte de la historia es desconocida aún, pero Robin reveló que trabajó al lado de piratas sanguinarios como una forma de protegerse a sí misma. Sin embargo, Aokiji revela que la razón por la que Robin estuvo de banda en banda y de organización en organización es porque tenía una "maldición" que finalmente hacía que ella los traicionara, o ellos la dejaran atrás por considerarla peligrosa. Después reveló que eso solo era mala suerte y se lo dijo a Luffy para evitar que ella los traicionara a ellos. Su vida tras huir de su hogar estuvo llena de penalidades, trabajando para ganarse algo que comer, y siempre alerta para no ser capturada, hasta que entró en la Baroque Works.

Baroque Works 

Tiempo después en la historia se revela a una Nico Robin de 24 años siendo presentada a un miembro de los Shichibukai: Crocodile. Este le propuso un trato: al ver lo inteligente que era, le prometió cuidarla del gobierno mundial y hacerla vicepresidenta de su organización criminal, Baroque Works, a cambio de que le ayudara, con sus habilidades para leer poneglyphs, a encontrar la legendaria Arma Ancestral Plutón y superar el poder del gobierno mundial. Esto era odiado por Robin, pero no le quedó otra alternativa y aceptó.

Cuatro años después, Robin aparece por primera vez en la serie, destruyendo el barco de Igaram que en ese momento era uno de los miembros de Baroque Works. Sin embargo, Robin sabía que estaba de incógnito en ayuda a la causa de Vivi. Por este motivo incendia el barco, pero después se ve que ayudó a salvar a Igaram. Más tarde se infiltra en el barco de Luffy y su banda, ofreciéndoles un Eternal Pose para evitar cruzar Little Garden. Luffy no lo acepta y lo destruye. Después Robin se marchó en su enorme tortuga. Es desconocido si Robin intentataba ayudarles o les estaba tendiendo una trampa.

Durante la saga de Arabasta, Robin extrañamente ayudó a Luffy después de ser derrotado por primera vez por Crocodile. En el segundo intento de Luffy por intentar derrotarlo, Robin puso unas manos en el palacio de Arabasta para evitar que la banda rebelde de Kohza (amigo de Vivi) entrara. Durante la segunda pelea de Luffy y Crocodile, Luffy se hinchó de agua y empezó a actuar de manera cómica, ya que Luffy no pudo retener mucha agua. Esto mostró un lado que casi no se ve en Robin: se echó a reír a carcajadas, pero no maliciosamente, sino causado por como Luffy actuó.

Después tomó prisionero a Nefertari Cobra (padre de Vivi) y le ayudó a Crocodile a encontrar el Poneglyph con la información de Plutón, sin embargo, al traducirlo, empieza a contar una falsa recopilación de historia de Arabasta, generando la furia de Crocodile y obligándola a decirle dónde está el paradero de Plutón. Robin mintió, diciendo que no decía nada acerca de Plutón. En respuesta, y sabiendo que Robin mentía, Crocodile le impaló su garfio a pesar de los inútiles esfuerzos de Robin por matarlo.

Finalmente Luffy derrotó a Crocodile. Luffy había caído desmayado debido al veneno de este, Robin entonces le entregó a Cobra un antídoto, que Cobra suministró en Luffy. Cobra le preguntó que porque había mentido a Crocodile, ella le respondió que desde un principio no le interesaba lo que sucediera con Arabasta, más bien ella quería encontrar el Río Poneglyph. Finalmente quería dejarse morir enterrada en las ruinas de la tumba, pero Luffy se dispuso a rescatarla a ella y a Cobra. Robin replicó argumentando que la vida ya no tenía ningún sentido para ella, pero Luffy la ignoró y la sacó de la tumba.

La vida pirata con los Sombrero de Paja 

Después de que Luffy salvara su vida, Robin se escondió en el Going Merry (En la película de la Saga de Arabasta, puede verse a Robin llorando, preguntándose sobre su futuro, y mirando al Going Merry). Cuando Luffy y su banda lograron escapar de los marinos, reveló su estancia, haciendo que toda la banda se pusiera en alerta (pues fue uno de los enemigos principales). Usando sus habilidades, Robin tiró las armas de Nami y Zoro. Se sentó en una silla de descanso, pidiéndole a Nami que le prestara su ropa que en ese momento vestía (ocasionando la furia de esta). Se quejó de lo mal que Luffy la había tratado (lo que ocasionó el enfado de Sanji). Le contó lo sucedido y finalmente le pidió que se hiciera parte de su tripulación. Sanji fue el primero que aceptó y después de escuchar la historia de como la había salvado, Luffy la aceptó al ver que no era una mala persona. Bajo algunos trucos y chantajes (entre ellas regalarle las joyas de Crocodile a Nami y ganarse la risa de Usopp y Chopper ayudándo a Luffy en una imitación), Robin fue finalmente aceptada por la tripulación, a excepción de Zoro, quién sigue sin confiar mucho en ella. Robin ha tomado en la tripulación el puesto de arqueóloga.

En esta parte, Robin acompañó a Luffy y su banda en la saga de Skypiea y participó en el Davy Back Fight, en el evento de la Donut Race junto a Nami y Usopp.

Después de eso, y en su estancia en Long Ring Long, la banda se encontró con el almirante Aokiji.

Aokiji, el CP9 y Enies Lobby 

Después del Davy Back Fight, a la banda se presentó Kuzan, conocido como Aokiji, uno de los tres almirantes principales de la marina, este reveló que se encontraba ahí para ver al nieto de un amigo suyo: Monkey D. Garp y a Nico Robin. Al principio, Aokiji lucía como un auténtico perezoso, pero después ayudó junto con todos los sombrero de paja a los habitantes de Long Ring Long a cruzar el mar. Después de conocer y observar a los sombreros de paja, decidió que era demasiado peligroso dejarlos con vida, ya que la banda era todavía muy pequeña y ya había hecho cosas increíbles, sobre todo Monkey D. Luffy, y a Robin, a la cual estaba dispuesto a asesinar. Les empezó a revelar algunos datos de su verdadero pasado, argumentando que ella acababa traicionando, a veces cruelmente, a las antiguas organizaciones a las que pertenecía. Les advirtió que probablemente lo mejor sería matarla cuanto antes, para que su "maldición" no les llegara a ellos. Esto ocasionó la furia de Robin, quién desesperadamente intentó matarlo. Aparentemente lo había conseguido, pero Aokiji reveló una de las habilidades más poderosas dentro de One Piece: la Hie Hie no mi, una fruta que le permitía controlar el Hielo y convertirse en él. Gracias a esta habilidad, Aokiji congeló a Robin y estaba preparado a matarla, pero intervinieron Zoro, Sanji y Luffy. Los dos primeros fueron fácilmente derrotados y finalmente Luffy le ordenó a su tripulación huir y dejar que él se enfrentara a solas a Aokiji. Luffy, furioso por la forma en que insultó a Robin empieza a pelear contra el almirante. Cuando aparentemente Luffy había ganado la batalla, Aokiji lo congeló, advirtiéndole que debía dejar atrás a Robin por su bien. Aokiji se dio cuenta de por qué Luffy había ordenado escapar a su tripulación, ya que solo se podía deber a una de dos razones: o él sabía que no le ganaría y aprovecharía el tiempo para dejar escapar a sus amigos; o realmente Luffy pensó que sí lo derrotaría. Luffy hasta el momento no ha revelado por qué dio esa orden. Después de eso Aokiji no volvió a ver a los Sombreros de Paja.

Una vez en Water Seven, y antes de que Usopp se separara, Robin aparentemente se había perdido. En su búsqueda, Luffy y su banda fueron culpados por los intentos de asesinato que se efectuaron sobre Iceburg (el carpintero principal de Galley-La). Después se descubrió que la que había intentado matarlo era precisamente Robin, trabajando secretamenta a una orden del CP9, una organización a cargo del gobierno mundial. En el segundo intento de asesinato, Robin le revela a Iceburg que ella no quiere asesinarlo, pero que si no lo hacía matarían a Luffy y su banda y mandarían una Buster Call para hacerlo. Iceburg sabía por qué había sido obligada: el Gobierno Mundial quería recuperar las armas ancestrales y Robin era la única que podía ayudarles a recuperarlas. Iceburg le suplicó que hiciera lo posible por no ayudar al Gobierno, ya que recuperar las armas ancestrales en manos del gobierno significaría básicamente el fin del mundo. Finalmente el CP9 descubrió que quien tenía los planos de Plutón era Franky, el discípulo de Tom.

Sin saber sus verdaderas intenciones, Luffy y su banda fueron a rescatarla las oficinas de Galley-La. Sin embargo esta se negó y le dijo a Luffy que dejaran de intentar rescatarla, o ella misma los mataría. Luffy no se convenció de esto e intentó detener a Robin, pero Rob Rucci, miembro del CP9, lo derrotó de un solo golpe al transformarse en leopardo. Después de esto, Robin aceptaría ser arrestada y llevada a la torre judicial de Enies Lobby y ayudar a la localización de las armas ancestrales, ocasionando con ello el apocalipsis. Todo, con tal de proteger a la banda de Luffy, a la cual consideraba de buen corazón, y por la cual, ella se sacrificaría, según Iceburg. Fue llevada con Spandam, líder del CP9, junto con Franky, en la isla judicial Enies Lobby.

Después de que la banda del Sombrero de Paja escapara del Aqua Laguna (una fuerte marea) en Water 7, asaltaron la torre judicial y Robin se encontraba prisionera por Spandam. Este le advirtió que hiciera que se fueran o mandaría la orden de una Buster Call a Enies Lobby si era necesario. Robin le gritó a la banda de Luffy que la dejaran, pues su deseo era morir. Luffy no le creyó y le pidió que dejara todo en manos de él y su tripulación. Robin creyó que Luffy no entendía nada acerca de su situación. Spandam se empezó a reír y le dijo que para rescatar a una mujer como ella debía de oponerse a la unión de más de 170 países, y que solo un tonto no podría concebir que Robin era una carga para todos. Luffy reveló que en ese momento ya sabía cuál era el verdadero enemigo de Robin y le pidió a Sogeking que quemara la bandera del gobierno mundial, generando la furia total de Spandam. Después de eso, Luffy le gritó a Robin que le dijera que quería vivir. Esto provocó que Robin, llorando a gritos, le dijo que quería vivir y le pidió que se la llevara con él al mar. Finalmente los sombrero de paja derrotaron al CP9 y Luffy, tras una larga pelea, logró derrotar al miembro más fuerte: Rob Rucci, quien estaba dispuesto a buscar hasta los confines de la tierra para eliminar a Robin. Usopp salvó a Robin de las manos de Spandam, Franky evitó que las balas de los marinos hirieran a Robin y está activo su Seis Fleur: Slap sobre el líder del CP9, con lo que lo dejó K.O. Después se unió a la huida de los sombreros de paja de la Buster Call sobre Enies Lobby (mandada accidentalmente por el mismo Spandam) en la cual fueron rescatados por el Going Merry, y en un acto poético, y cobrando venganza por los arqueólogos de Ohara, Robin le activó Clutch a Spandam, matándolo aparentemente. Con ello regresó a la banda, agradeciendo profundamente a Luffy (este iba a agradecer que lo había salvado anteriormente de una explosión, pero Robin se lo impidió) y a su banda por su sacrificio.

Luego del escape de Enies Lobby, presenció junto a los demás el funeral vikingo del Going Merry, donde no pudo contener unas pocas lágrimas.

Durante la celebración en Water Seven, se volvió a presentar secretemante Aokiji a Robin. Le preguntó que si por fin había encontrado a su familia ideal, esta le contestó que así era. También le preguntó que si iba a ser feliz con ellos, y esta le contestó que iba a hacer su mejor intento. Después Aokiji le dijo que viviera con fuerza y Ohara jamás sería olvidada. Con esto Aokiji se despidió, advirtiéndole a Robin que la vigilará y que no le perdonaría que traicionara a su banda. Después Robin se unió al concurso de comida de Luffy.

Después de los acontecimientos en Enies Lobby, pusieron sobre su cabeza una recompensa de 80,000,000 de berries, junto con todos los Sombreros de Paja, aunque ella ya tenía una recompensa por su cabeza desde los 8 años de 79,000,000 de berries, y que solo le pusieron una nueva recompensa para actualizar su cartel de búsqueda (el anterior tenía la foto de ella de niña).

Thriller Bark y el Archipiélago Shabaody 

Tras salir de Water Seven, el grupo se dirige a Fishman Island, pero para ello deben pasar por Florian Triangle, una zona del mar cubierta de niebla donde han desaparecido muchos barcos. Tras el encuentro con el esqueleto viviente Brook, que se une a la tripulación a petición de Luffy, el Thousand Sunny llega a una gran isla de aspecto siniestro llamada Thriller Bark. Robin nota que el acceso a la isla es por una compuerta en forma de boca que se ha cerrado tras ellos, dejándolos atrpados. Nami, Usopp y Chopper se dirigen a investigar la isla mientras el resto del grupo se queda en el barco, pero al poco son atacados por un ser invisible (Absalom) que acosa a Robin (por ser una mujer hermosa), pero esta se lo impide con su poder.

Tras ver que Nami y los demás tardaban demasiado en regresar, Robin y el resto van a buscarlos, luego de internarse en la isla y de que el grupo (Robin, Sanji, Zoro, Franky y Luffy) derrota a unos cuantos zombis a los que les exigen información acerca del trío perdido, ella y Franky se separan del grupo y acaban luchando contra un enorme zombi-araña. Franky está a punto de caer al vacío y Robin muestra por primera vez su habilidad Cien fleur: Wing para salvarle. Afortunadamente son rescatados por Brook, quien les muestra la debilidad de los zombis: si les llenas la boca de sal, pierden las sombras que los animan.

Durante la lucha contra Oz y Gecko Moria, el Shichibukai logra coger a Robin y le quita su sombra, dejándola inconsciente. Más tarde logra recobrarse para ayudar a sus compañeros a derrotar a Oz para después permanecer a la expectativa en la pelea entre su capitán y Moria. Robin recupera su sombra cuando Luffy acaba con el Shichibukai.

Cuando llegan al Archipiélago Shabondy, ella averigua por qué salen burbujas del suelo, para después ir de compras con Nami, después le cuenta a ella sobre la discriminación hacia los tritones en la isla, un momento transcurrido llegan los Flying Fish Riders (un pequeño grupo) dándoles la noticia de que Camie había sido secuestrada y se llevan a ella y a Nami a la casa de subastas. Cuando llega el combate contra los guardias del lugar estaba en desarrollo, apoyando con sus habilidades los derrotan fácilmente, para después reconocer a los Supernovas Trafalgar Law y Eustass Kid. Posteriormente las tripulaciones de Law, Luffy y Kid combaten la barricada de la marina.

Cuando entablan combate con el pacifista PX4, Robin ayuda salvando a Nami de un cañón que le iba a disparar el clon. Ya derrotado el pacifista, llegan Sentoumaru y otro robot de Kuma, cuando escapan va en el grupo de Luffy y Chopper, pero llega el Almirante Kizaru y está a punto de matar a Zoro, Robin intenta salvarlo pero el marino se lo evita, ya cuando Zoro es salvado por Rayleigh, aparece el verdadero Kuma, Chopper ya en estado Monster Point ataca a Sentoumaru y a Robin y Luffy por igual, ella asustada por el caos, intenta escapar. (Robin)

Durante los eventos del Archipiélago Sabaody, Robin descubre que Sylvers Rayleigh conoce parte de lo ocurrido durante el vacío de 100 años y cuando Rayleigh está a punto de decírselo, Robin se retracta y decide no escucharle y averiguarlo ella sola con sus propios medios y seguir el viaje con Luffy y su tripulación. Sylvers Rayleigh le confiesa que esa es la mejor elección que puede hacer.

Durante la lucha contra el Shichibukai Bartholomew Kuma, Robin, al ver como este desvanecía fácilmente a sus amigos, intenta huir (por órdenes de Luffy), pero es desvanecida también, pese a también pedir ayuda desesperada de su capitán (fue la última en ser devanecida antes que a Luffy).

Tequila Wolf 
Robin termina parando en una isla en el East Blue, llamada Tequila Wolf. Aquí, prisioneros de todo el mundo son enviados para trabajar en la construcción de un gigantesco puente entre islas (una obra que lleva 700 años en construcción). La propia Robin es tomada como prisionera para que ayude en la construcción del puente.

Al comienzo de su minihistoria, Robin audazmente se libera de los guardias, robándoles las llaves. Está preparada para escapar, al ver que en ese lugar hacen cosas verdaderamente horribles, más tarde sorprendentemente aparece el ejército de los revolucionarios de Monkey D. Dragon los cuales al parecer liberan la isla y a los trabajadores.

En el anime, Robin es encarcelada para evitar su huida, a continuación aparece el ejército revolucionario que entra y liberan a un preso que al parecer era el cabecilla de los revolucionarios. Estos liberan a Robin, y cuando los guardias se disponen a abrir fuego contra ellos, Robin se libera de las esposas y logra derrotar a todos los guardias. Los revolucionarios llegan y liberan a los trabajadores y a Robin. Ellos han estado buscándola durante años porque era la única sobreviviente de "La Nación que lucho contra el mundo, Ohara." Su líder, Dragon, les dijo que la protegieran del Gobierno Mundial por la medida de sus capacidades. Sin embargo, Robin se negó ya que no necesitaba protección porque tiene a su tripulación. Cuando Robin recibió un periódico, se rio y se alegró de que Luffy estuviera bien. Cuando se le preguntó si había algo interesante escrito, ella concordo y sonrió.

Mientras lee el artículo de Luffy rezando en Marineford, ella dice "roger" (palabra usada por un subordinado para acatar órdenes) con una sonrisa, como siempre hace cuando su capitán hace un pedido.

Se dirigió a bordo del barco de la revolucionarios, después de haber cambiado de opinión acerca de ir a Baltigo con ellos, para pasar los dos años separada de sus nakamas para fortalezerse, ordenado por su capitán. Dijo que si hubiera sabido que había gente de este tipo en el mundo ella habría llegado a hacerlo antes. Los revolucionarios, le dijeron que no sabía que estaba trabajando bajo Sir Crocodile. Ella respondió que se alegraba de que las cosas salieron como lo hicieron. Entonces ella tiene un flashback de su vida escapando como una niña y con los acontecimientos de Enies Lobby. Cuando los revolucionarios la invitaron adentro para salir del frío, dice que como un pirata, no podía confiar en los revolucionarios con demasiada facilidad y que no sería prudente aceptar una invitación a una habitación donde no habría una vía de escape. Mientras los revolucionarios le empiezan a traer comida y mantas, se pregunta si podría ser más fuerte, yendo hacia Dragon, sonrojándose y riendo ante la idea. Ella entonces se da cuenta de que nunca había pensado de ser más fuerte por alguien hasta ahora.

Actualmente está en Sabaody escondiéndose del Chiper Pol y cazarrecompensas y confusa con dos noticias actuales de Sabaody relacionadas con su tripulación y Brook. Se encuentra en Sabaody para reunirse con nakamas.

Dos años después 
Robin volvió al Archipiélago Sabaody en secreto, la razón de esto es actualmente desconocido. Ella se ve preguntándose si había perdido a sus perseguidores durante la lectura de un periódico local y ve artículos sobre la gira de conciertos de Brook y que los Impostores Sombreros de Paja estaban reclutando nuevos miembros. Ella parecía confundida por los dos artículos. Más tarde, cuando la falsa Robin es capturada por sus perseguidores y el informante de una fuente desconocida en un Den Den Mushi que "han detenido a Nico Robin", Robin no muestra signos de sorpresa, diciendo que tiene que darse prisa y preguntándose si todos los demás habían vuelto ya. A continuación, vuelve al Thousand Sunny en el GR 17, donde s reencuentra con Franky. Comenta que Franky no ha cambiado (en términos de personalidad) y hace una broma por el hecho de que ya no puede ser considerado "humano". Robin se reunió luego con Nami, Usopp, y Chopper cuando llegaron al Thousand Sunny.

Cuando el Thousand Sunny llega al Grove 42, Chopper y un pájaro gigante trae Luffy, Zoro, Sanji y al barco. Cuando Boa Hancock intercepta un barco Marino, Robin le dice a la tripulación acerca de ella. Con los marinos retenidos por los nuevos aliados de los Sombreros de Paja, el equipo se sumerge hacia la Isla Gyojin.

A medida que la nave desciende, la tripulación se maravilla de los lugares de interés bajo el agua. Cuando Sanji es propulsado por un masivo sangrado por la nariz y es arrastrado de nuevo a la burbuja por Luffy, se deduce que el recubrimiento tiene las mismas propiedades que las burbujas en el Archipiélago Saboady. Usopp la ha castigado por el análisis de la capa en el momento equivocado como el sangrado por la nariz de Sanji es un tema más apremiante. La tripulación decide almorzar mientras Franky explica cómo Kuma mantuvo el seguro del barco por dos años. A medida que reflexiona sobre las intenciones de Kuma, la sombra de la nave de Caribou es visto siguiéndolos.

Viaje a la Isla Gyojin 
El Thousand Sunny desciende aún más y los Sombreros de Paja admiran la profundidad y lo oscuro que es. Con la ayuda de una vaca marina, los Piratas de Caribou se ponen al día con los Sombrero de Paja. CCaribou rápidamente pone un pie en el Thousand Sunny. Antes de que su equipo pueda seguir, la vaca marina, que resulta ser Mohmoo, huyó con miedo después de ver a Nami, Sanji y Luffy, llevándose al resto de los Piratas de Caribou y dejando solo a Caribou en la nave. Los Sombrero de Paja luego atan a Caribou mientras él pide misericordia. Mientras se asentaron, Robin ayuda a Nami explicar acerca de la Corrientes Marinas. Luego ella es la que detecta la "cascada bajo el agua", donde la tripulación se encuentra el Kraken. Robin tranquilamente comenta que es un espectáculo poco común y comienza a dibujar. A pesar de que el trío monstruo sale de la nave utilizando un Recubrimiento Descalzo para luchar contra el Kraken, el monstruo marino tiene al Thousand Sunny. Después de que Chopper bloqueaa un tentáculo con su Guard Point, Robin usa sus poderes de Fruta del Diablo para evitar que el Thousand Sunny se golpee con la montaña submarina. El trío pronto derrota el monstruo Kraken, pero al no estar usando líneas de vida, se separan de Robin y el resto de los Sombrero de Paja mientras que el barco se va por la "cascada bajo el agua". Después de llegar a los 7000 metros bajo la superficie, la tripulación luego encoutran más monstruos marinos. Cuando el equipo llega a la altura de la región volcánica, encuentran a un pez pescador que intenta comer el Thousand Sunny. Robin y la tripulación se salvan por un Umibozu. La tripulación se encuentra con Van der Decken y el neerlandés errante. Van der Dekken ordena a Umibozu perforar el Thousand Sunny, pero el gigante es detenido por el recién domado Kraken. Luffy, Zoro, Sanji luego se reúnen con el resto de los Sombrero de Paja. Antes de que cualquier cosa puede suceder, un volcán bajo el agua comienza a entrar en erupción

Cuando el equipo comienza a escapar del volcán, Robin comenta que Surume tiene una extraña manera de correr. Después de saltar a la zanja, que, junto con Franky, avisa de las rocas que caen hacia la nave. Cuando Zoro intenta cortarlas, Robin le agarra con sus poderes de Fruta del Diablo, diciendo que la presión lo mataría. Cuando el barco llega al fondo de la zanja, comenta sobre lo extraño que es ver la luz estando muy por debajo de la superficie, aún no dándose cuenta de que venía de la Isla Gyojin. Cuando Nami dice a Franky su plan para escapar de Hammond, Robin está de acuerdo en que es una buena idea y la única manera para que ellos logren estar con vida.

Aventura en el paraíso submarino 
Luffy rechaza a Hammond y los Gyojin se preparan para atacar. Franky activa el Coup de burst y la nave vuela a través de la burbuja que rodea Isla Gyojin. A la entrada, Robin se da cuenta de que la burbuja es de doble capa y que la mayoría de los buques acaban de caer a través de la bolsa de aire entre las capas. El barco luego cae en una poderosa corriente que separa a la tripulación.

Robin se quedó con Nami y Franky tras su entrada en la Isla Gyojin. Continuaron su camino por separado para hacer cosas diferentes. Robin decidió explorar Isla Gyojin para estudiar la historia. Después de derrotar a varios Caballeros de munición en una parada de autobús de peces, se la ve en un autobús rumbo al Mar del Bosque. Robin se enteró de que hay un Poneglyph en el Bosque del Mar.

Cuestiones de traducción y doblaje 
En la versión de 4Kids, Robin es editada de la misma manera en que lo hacen con las demás mujeres de la serie, como Nami. Sus pechos fueron disminuidos y se le agregó una blusa para ocultarlos.
Durante la saga de Baroque Works, se le adjudicó el nombre de Miss All Sunday de acuerdo con la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, que es celebrado el segundo domingo de pascua. En inglés es traducido como All Saint´s Sunday.

En el doblaje de España, su nombre en clave en Baroque Works fue traducido como Doña Domingo.

Crossovers 
 Robin aparece en un especial animado de Shonen Jump donde Goku y Luffy llegan a salvar Tokio y Odaiba de un ataque realizado por Enel.
 Robin, Usopp, y Trunks forman parte de los piratas de Vegeta en Cross Epoch, historia de un solo tomo dibujada por Akira Toriyama y Eiichirō Oda, donde aparecen también otros personajes de One Piece y Dragon Ball.
 Es un personaje jugable en la enorme lista de personajes en el videojuego Jump Ultimate Stars.

Curiosidades 
 Nico Robin aparece como cameo en el cómic de DC Comics "Aquaman the Becoming", apareciendo jnto con Nami sentadas en la playa.

Véase también 
 Cipher Pol
 Crocodile
 Baroque Works
 Piratas del Sombrero de Paja
 Aokiji

Referencias

Enlaces externos 
Página de Nico Robin en One Piece Wiki

Personajes de One Piece

ca:Llista de personatges de One Piece#Nico Robin